Ekinci est un nom commun et un nom propre turc qui peut faire référence à :

Nom commun 
Ekinci est un mot turc qui signifie « laboureur », de ekin qui signifie « culture » (agriculture) et le suffixe -ci qui est une terminaison indiquant un nom de métier.

Patronyme 

 Ekrem Buğra Ekinci (1966-), juriste et universitaire turc ;
 Franck Ekinci (1964-), réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Yavuz Ekinci (1979-), écrivain et poète turc.

Divers 
 Ekinci, nom turc du journal azerbaïdjanais de langue turque Akintchi, publié de 1875 à 1877.

Patronyme turc